Sisebut est un nom propre d'origine germanique qui peut désigner :

Prénom
Sisebut est à l'origine un anthroponyme masculin gotique ; introduit dans la péninsule Ibérique par les Wisigoths autour des , il fut progressivement adopté par les Hispano-Romains et tomba en désuétude après le .

Saint chrétien
 Sisebute  (en latin Sisebutus, en espagnol Sisebuto ; † 1082), abbé bénédictin du monastère de Cardena, dans le diocèse de Burgos en Espagne, hébergea Rodrigo Díaz de Bivar alias  « Le Cid », qui inspira la tragédie de Pierre Corneille ; fêté le 15 mars.

Évêques
 Sisebut, évêque d'Urgell de 819 à 823 puis de 833 à 840.
 Sisebut, évêque de Pampelune de c. 985 à c. 995.

Princes et souverains
 Sisebut, roi des Wisigoths d'Espagne de 612 à 621.

Références